Бори́с Ива́нович А́ристов (13 сентября 1925 года, г. Кострома, РСФСР, СССР, — 27 ноября 2018 года, г. Москва, Российская Федерация) — советский дипломат, партийный и государственный деятель.

Член КПСС с 1945 года. Член ЦК КПСС (1971—1990 гг.). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 9 созыва (1974—79) от Петроградского территориального избирательного округа № 50 города Ленинграда; член Комиссии по иностранным делам Совета Союза.

Биография 
 С 1941 г. счетовод колхоза «1 мая» Красносельского района Ярославской области.
 С 1942 г. курсант военно-пехотного училища в Ярославской области.
 С 1943 г. командир отделения отдельной инженерно-сапёрной бригады РВГК в Ростове.
 В 1945—1946 гг. — старший писарь штаба отдельного инженерно-саперного батальона при Высшей инженерно-минной школе в Москве.
 В 1946—1949 гг. — студент Ленинградского института связи им. М. А. Бонч-Бруевича.
 В 1949—1951 гг. — студент Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина).
 Одновременно с 1947 г. работал на Ленинградском заводе «Светлана»: электромонтёром, техником, инженером-разработчиком, начальником сборочного участка, старшим технологом цеха.
 С 1952 г. на партийной работе: инструктор, заместитель заведующего, заведующий промышленно-транспортным отделом Выборгского райкома КПСС Ленинграда.
 С 1957 г. работал в Ленинградском обкоме КПСС: заместитель заведующего промышленно-транспортным отделом.
 С 1963 г. первый секретарь Выборгского райкома КПСС Ленинграда.
 С 1969 г. заместитель председателя исполкома Ленинградского городского Совета депутатов трудящихся.
 С февраля 1971 г. по апрель 1978 г. первый секретарь Ленинградского горкома КПСС.
 С 13 июня 1978 г. по 11 июля 1983 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Польской Народной Республике.
 В 1983—1985 гг. заместитель министра иностранных дел СССР.
 С 18 октября 1985 г. по 15 января 1988 г. министр внешней торговли СССР. С июля 1988 г. Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Финляндской Республике. С марта 1992 г. на пенсии.

Награды 
 два ордена Ленина
 орден Октябрьской Революции
 три ордена Трудового Красного Знамени
 орден «Знак Почёта»

Примечания

Ссылки 
 Биографии: , [www.az-libr.ru/Persons/0G8HKE/79f9467a/79f9467a.shtml]
 Министр внешней торговли СССР Аристов (фото)

Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Первые секретари Ленинградского горкома КПСС
Члены ЦК КПСС
Послы СССР в Польше
Послы СССР в Финляндии
Послы Российской Федерации в Финляндии
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза от округов РСФСР
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Члены Комиссии по иностранным делам Совета Союза
Депутаты Ленинградского городского совета
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Делегаты XIX конференции КПСС
Заместители министра иностранных дел СССР